Наталья Суворова:
 Суворова, Наталья Александровна (1775—1844) — единственная дочь фельдмаршала Суворова.
 Суворова, Наталья Сергеевна (род. 2004) — российская волейболистка.